JPD – codice aeroportuale IATA dell'eliporto, Pasadena, Stati Uniti